Jødefejden henviser til flere begivenheder:

 Jødefejden 1813 eller "den litterære jødefejde".
 Jødefejden 1819-1820 som var langvarige voldsomme antisemitiske optøjer i København.